Miejscowości w Polsce:
 Małkinia Dolna
 Małkinia Górna
 Małkinia Mała-Przewóz
Stacje kolejowe:
 Małkinia (stacja kolejowa)